La Serie C 1970-1971 è stata la 33ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 13 settembre 1970 e il 13 giugno 1971, si è concluso con la promozione della , del  e del .

Girone A

Avvenimenti 
Sono gli emiliani della  a vincere il girone A e riconquistare prontamente la Serie B, dopo la retrocessione dell'anno precedente dalla serie cadetta, staccando l' seconda a -6. Il 6 giugno 1971, i granata vincono a Trieste contro i padroni di casa, ormai condannati per la prima volta nella loro storia alla Serie D. Mentre i piemontesi persero a Venezia contro i lagunari.

Retrocedettero in Serie D, tutte le squadre del Triveneto: Sottomarina (25 punti),  (26 punti), e la  che retrocedette solo per la peggior differenza reti nei confronti della  (-18 dei giuliani contro i -13 dei bustocchi), dando inizio per i rossoalabardati un lento declino.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1971-1972. 
      Retrocesso in Serie D 1971-1972. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo le squadre erano classificate secondo la differenza reti generale. In caso di ulteriore parità era previsto uno spareggio in campo neutro.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Avvenimenti 

Il  di Arturo Silvestri riconquista subito la Serie B, dopo la disastrosa annata nella serie cadetta che portò i grifoni per la prima volta nella storia in terza serie: i liguri ebbero un lungo testa a testa con la  per tutto il campionato fino al 13 giugno 1971 quando i rossoblù vinsero, in un Ferraris stracolmo di gente (55.000 persone), contro il  per 2-1.

Retrocessero invece nei dilettanti il , la  e il , al ritorno in Serie C dopo 23 anni dall'ultima apparizione.  e  ebbero la meglio sui toscani vincendo entrambe alla penultima giornata il 6 giugno 1971 (i bolognesi sconfissero l' e i marchigiani l').

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1971-1972. 
      Retrocesso in Serie D 1971-1972. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo le squadre erano classificate secondo la differenza reti generale. In caso di ulteriore parità era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Avvenimenti 
Il  di Giancarlo Vitali, conquista una storica, quanto sudata, promozione in B con un solo punto di distanza che la divideva dalla  seconda: la data storica per i sorrentini è il 30 maggio 1971 quando con una vittoria in casa contro la  e la momentanea sconfitta dei granata a Barletta, i rossoneri poterono festeggiare lo storico traguardo della cadetteria.

Retrocesse in Serie D l' che, tornerà a giocare nei campionati dilettantistici dopo parecchi anni tra i professionisti, il  e l' che retrocesse per la peggior differenza reti nei confronti di  e Pro Vasto.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1971-1972. 
      Retrocesso in Serie D 1971-1972. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo le squadre erano classificate secondo la differenza reti generale. In caso di ulteriore parità era previsto uno spareggio in campo neutro.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1970